Цетина — річка в Хорватії
 Цетина — велика жупа (область) Незалежної Держави Хорватія